Schaufelgraben und Schufelgrabe sind Gewässernamen:

 Schaufelgraben oder Schufelgrabe, rechter Zufluss der Aare im Wohlensee bei Wohlen bei Bern, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Schaufelgraben (Beireutbach), rechter Zufluss des Beireutbachs (rechter Oberlauf des Donnersbachs, zur Enns), vor der Beireutalm, Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Schaufelbach